Миньянего () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Генуя.

Население составляет 3671 человек (2008 г.), плотность населения составляет 200 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 16018. Телефонный код — 010.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица и святой Иоанн Креститель, празднование 24 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.mignanego.ge.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/